Magliano kan have flere betydninger:

 Magliano Alfieri, en italiensk by (og kommune) i regionen Piemonte i Italien.
 Magliano Alpi, en italiensk by (og kommune) i regionen Piemonte i Italien.
 Magliano de' Marsi, en italiensk by (og kommune) i regionen Abruzzo i Italien.
 Magliano di Tenna, en italiensk by (og kommune) i regionen Marche i Italien.
 Magliano in Toscana, en italiensk by (og kommune) i regionen Toscana i Italien.
 Magliano Romano, en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien.
 Magliano Sabina, en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien.
 Magliano Vetere, en italiensk by (og kommune) i regionen Campania i Italien.